Dust puede referirse a:

Música 
Agrupaciones
 Dust (década de 1970), banda de hard rock.

Álbumes
 Dust (1996), álbum de Screaming Trees.
 Dust (-), álbum de Mourning Beloveth.
 Dust (-), álbum de DJ Muggs.
 Dust (-), álbum de Steve Winwood.
 Dust (1971), álbum de Dust.
 Dust (2011), álbum de Peatbog Faeries.
 Dust (2002), álbum de Peter Murphy.
 Dust (2010), álbum de Ellen Allien.
 Dust (-), álbum de Benjy Davis Project.

Canciones
 «Dust» (-), canción de Royworld.